Jaakko Ilkka (powstaniec)
 Jaakko Ilkka (opera)